Баисов — фамилия:

 Баисов, Матай — Герой Советского Союза.
 Баисов, Наурза — Герой Социалистического Труда.